Notion générale : Voir Orphelin

Films 
 Les Orphelins, un film russe de Nikolaï Goubenko sorti en 1976.
 Voir aussi :
 Les Orphelins de Duplessis
 Les Orphelins de Mickey
 Les Orphelins du ciel
 Les Orphelins de Huang Shui
 Les Orphelins d'Apollo
 Les Orphelins du paradis
 C'est pour les orphelins !
 Les Oiseaux, les Orphelins et les Fous
 Les Désastreuses Aventures des orphelins Baudelaire

Littérature
 Les Désastreuses Aventures des orphelins Baudelaire, série de romans.
 Les Étrennes des orphelins, poème d'Arthur Rimbaud.

Bande dessinée
 les Orphelins, une bande dessinée fantastique de Cyril Knittel publiée en 2006.
  (Orfani), série italienne de bande dessinée publiée depuis 2008 par Sergio Bonelli Editore.
 Voir aussi :
 Les Orphelins de la tour

Autres
 Orphelins de Duplessis, à propos d'un fait divers canadien, lorsque des milliers d'enfants orphelins ont faussement été déclarés malades mentaux par le gouvernement du Québec et confinés dans des institutions psychiatriques entre les années 1940 et 1960 ;
 Orphelins tchèques, Hussites tchèques fanatisés.

Homonymie de titre